Giengeljaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Giengeljaure (Sorsele socken, Lappland, 733677-150432), sjö i Sorsele kommun,  (19,6 ha)
Giengeljaure (Sorsele socken, Lappland, 734283-147239), sjö i Sorsele kommun,  (36,3 ha)
Jilläbe Giengeljaure, sjö i Sorsele kommun,  (18,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn